Нервоновая кислота или селахолевая кислота (цис-15-тетракозеновая кислота) — органическое соединение, высшая карбоновая кислота с формулой СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)13-СООН. Является омега-9-ненасыщенной жирной кислотой, входит в состав сфинголипидов белого вещества головного мозга человека, участвует в биосинтезе миелина. Содержится в небольших количествах в жирах морских животных и рыб (лососёвые), еще меньше обнаружено в семенах технических культур.

Физико-химические свойства 
Представляет собой белое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде.

Участие в метаболизме 
Относится к Омега-9-ненасыщенным жирным кислотам, в отличие от омега-3 жирных кислот и омега-6 жирных кислот, омега-9 жирные кислоты не являются незаменимыми жирными кислотами, потому что они могут быть синтезированы организмом человека из ненасыщенных жиров.

Применение 
Нервоновая кислота используется в лечении расстройств, связанных с демиелинизацией нейронов, таких как адренолейкодистрофия и рассеянный склероз, в течение которых наблюдается снижение уровня нервоновой кислоты в сфинголипидах головного мозга.

Пищевые продукты, содержащие нервоновую кислоту 
В таблице показаны основные пищевые продукты, которые содержат нервоновую кислоту.

По своей сути, нервоновая кислота имеет диетическое значение, подобно арахидоновой и эйкозапентаеновой кислотам.

Примечания

См. также 
 Жирные кислоты
 Миелин
 Сфинголипиды

Одноосновные карбоновые кислоты
Непредельные карбоновые кислоты
Жирные кислоты